MMF steht für:
 Make Money Fast, Kettenbrief nach dem Schneeballsystem
 Makrophagische Myofasciitis, Muskelschwäche, die mit aluminiumhaltigen Impfstoffen in Zusammenhang gebracht wird
 male-male-female, pornografische Darstellung zweier Männer und einer Frau, siehe Flotter Dreier
 Methoxymethylfurfural [IUPAC: 5-(Methoxymethyl)-2-Furaldehyd], siehe Furfural
 Multimedia Fusion, ein Computerspiele-Entwicklungssystem des Unternehmens Clickteam
 Mycophenolat-Mofetil, Immunsuppressivum
 Maxillo-Mandibuläre Fixation, Fixationsverfahren bei Frakturen am Gesichtsschädel, siehe Oberkieferfraktur #Maxillo-mandibuläre Fixation
 Bahnhof Mühldorf (Oberbay) (DS100-Code)
 Mamfe Airport (IATA-Code), Flughafen von Mamfe, Sud-Ouest (Kamerun)
 Multi Mode Fiber, eine Bauart von Lichtwellenleitern, siehe Lichtwellenleiter #Multimodefaser
 Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet, Programm europäischer NATO-Staaten zur Beschaffung von Tank- und Transportflugzeugen Airbus A330 MRTT

Abkürzung